UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros, также известен как UFC Fight Night 126 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 18 февраля 2018 года на спортивной арене «Frank Erwin Center» в городе Остин, штат Техас, США.

В главном бою вечера Дональд Серроне победил Янси Медейроса техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Дональдом Серроне (#11 в рейтинге) и Янси Медейросом (#15 в рейтинге) был назначен заглавным событием турнира.

Изменения карда турнира 
При подготовке турнира были запланированы, но впоследствии отменены следующие поединки:

 бой в наилегчайшем весе между Реем Боргом (#3 в рейтинге) и Брэндоном Морено (#7 в рейтинге), бой перенесён на турнир UFC 233 из-за травмы Морено;
 бой в полулёгком весе между перуанцем Умберто Банденаем и дебютантом Стивеном Питерсоном, из-за визовых проблем Банденай был снят и заменён на Брэндона Дэвиса;
 бой в женском легчайшем весе между Тоней Эвинджер (бывшая чемпионка Invicta FC в легчайшем весе и бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в полулёгком весе) и Марин Рено (#8 в рейтинге), бой отменён из-за травмы у Эвинджер;
 бой в женском минимальном весе между Джессикой Агилар и дебютанткой Ливией Ренатой Соузой (бывшая чемпионка Invicta FC в минимальном весе), бой отменён из-за травмы у Соузы.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэндон Дэвис vs. Стивен Питерсон
 Выступление вечера: Деррик Льюис и Кёртис Миллендер

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
21 февраля после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Янси Медейрос (бывший #15) после поражения на турнире покинул Топ-15 полусреднего веса;

Эшли Эванс-Смит (бывшая #15) покинула Топ-15 женского легчайшего веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night